Таба́к () — род многолетних и однолетних растений семейства . Содержит никотин, культивируется как стимулятор, в некоторой мере подавляющий чувство голода, разжижающий кровь, ослабляющий свертываемость крови и приводящий к частичной деминерализации организма. Употребление табака в различных видах и различными способами (курение, жевание, вдыхание порошкообразной консистенции) вызывает никотиновую зависимость.

Название 
Растение табака ещё в XVI веке было названо Nicotiana в честь Жана Нико (, 1530—1600), французского посла в Португалии. В середине XVIII века это название было использовано Карлом Линнеем в его работах. Поскольку с точки зрения Международного кодекса ботанической номенклатуры научные названия растений, обнародованные до 1 мая 1753 года, не считаются действительными, Линней формально является автором родового названия Nicotiana и полное научное название рода записывается как .

Ботаническое описание 
К роду Nicotiana относятся травы, кустарники или небольшие деревья. Листья черешковые или сидячие. Прикорневые листья лопатовидные. Листья, расположенные выше по стеблю, постепенно уменьшаются в размерах. Край листа цельный или волнистый. Венчик цветка по форме трубчатый, воронковидный, может быть симметричным (актиноморфным) или несимметричным (зигоморфный), диаметр менее 9 см. Трубка прямая или изогнутая. Прицветники обычно имеются. Соцветия метельчатые или кистевидные, иногда цветки одиночные. Опыление происходит в ночное или дневное время суток. Встречается клейстогамия. Плод — сухая коробочка, вскрывается верхушечными створками. Внутри плода развивается множество мелких семян. Зародыш прямой или немного изогнутый. Семядоли вытянутые.

Состав 
В корнях растения вырабатывается никотин. Из корней он поступает в другие части растения, в том числе и в листья. Листья табака поглощают из воздуха радиоактивный полоний-210, концентрация которого при их высушивании повышается.

Генетика 
В диплоидном наборе от 18 до 48 хромосом

Экология 
Существует множество вредителей, среди них колорадский жук, табачная огнёвка и другие насекомые.

Классификация 
Род Табак включает по разным оценкам от 75 до 95 видов, которые распределены в 13 секциях:

Распространение 
Представители рода встречаются в Африке, Южной и Северной Америке, Австралии и Океании. Максимальное видовое разнообразие отмечено в Южной Америке — около 40 видов

Выращивание табака 

Для культуры табака наиболее важными сортами являются:
 Табак широколистный, или мэрилендский (Nicotiana macrofilla), с красным цветком, сравнительно длинным трубчатым венчиком, широкой листовой пластинкой, боковые прожилки которой располагаются под прямым углом к главной.
 Табак виргинский (Nicotiana tabacum), с розовыми цветками, трубчатым венчиком с острыми лопастями, листья продолговато-ланцетные, сидячие;
 Обыкновенная махорка (Nicotiana rustica), цветки желтоватые, венчик с короткою трубкою и округлыми лопастями, листья яйцевидные, узкие, на конце тупые, с ясными черешками, боковые прожилки листа не под прямым углом к средней.
 Реже культивируются: девичий табак (Nicotiana glutinosa) и курчавый (Nicotiana crispa).

См. также 
 Курение табака
 Томак — прививка томата на табак

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 Трахтенберг И. М., Белоусов А. А. Яды. Популярная энциклопедия. — К.: Издатель Л. Д. Россинский, 2011. — 640 с.: ил.

Ссылки 
 Табак в СССР на сайте «Музей торговли»

Паслёновые
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки
Энтеогены